Криворотов — русская фамилия; имеет женскую форму Криворотова.

Известные носители 
 
 Криворотов, Иван Степанович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Криворотов, Михаил Павлович (1920—1943) — Герой Советского Союза.